Маршал Тевтонского ордена () являлся военным руководителем Тевтонского ордена. В исторической литературе его должность часто приравнивают к должности «военного министра». В его прямые обязанности входило руководство военными операциями ордена. Большую часть времени проводил либо в военных походах, либо в Кёнигсберге, являвшимся базой для сбора братьев ордена в походы против Литвы.

См. также 
 Великие магистры Тевтонского ордена
 Великие комтуры Тевтонского ордена

Ссылки 
 

Рыцари Тевтонского ордена
Тевтонский орден